Arthur Somervell (1863-1937), een Engels componist, pianist en muziekpedagoog
Somervell County, een county in de Amerikaanse staat Texas